Премьера мультсериала «Гриффины» () состоялась 31 января 1999 года. Сначала, шоу было официально закрыто 14 февраля 2002 года; но после многочисленных продаж мультсериала на DVD и высоких рейтингов на канале Adult Swim, сериал продолжили выпускать, начиная с 1 мая 2005 года.

На 11 декабря 2019 года на DVD доступны полные 18 сезонов мультсериала.

Названия эпизодов 
Поскольку сам мультсериал является сатирическим, то многие названия его эпизодов являются пародиями на различные культурные явления:
 фильмы (например, «Saving Private Brian»)
 телесериалы (например, «8 Simple Rules for Buying My Teenage Daughter»)
 мультфильмы (например, «Not All Dogs Go to Heaven»)
 пословицы и поговорки (например, «A Fish Out of Water»)
 книги (например, «Peter's Progress»), в том числе и Библию (например, «The Father, the Son, and the Holy Fonz»)
 песни (например, «Let's Go to the Hop»)
 высказывания известных людей (например, «Mind Over Murder»)
 само-пародии (например, «Family Gay»)
Иногда названия являются просто каламбурами («Peterotica»), в том числе и рифмованными («Brian Wallows and Peter's Swallows»).

Названия семи эпизодов, посвящённых совместным путешествиям Стьюи и Брайана, как главных персонажей, начинаются с «Road to…».

Название эпизода ни в одной серии (кроме «Road to…» и «And Then There Were Fewer») зрителю не показывается.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (1999)

Сезон 2 (1999—2000)

Сезон 3 (2001—2003)

Сезон 4 (2005—2006)

Сезон 5 (2006—2007)

Сезон 6 (2007—2008)

Сезон 7 (2008—2009)

Сезон 8 (2009—2010)

Сезон 9 (2010—2011)

Сезон 10 (2011—2012)

Сезон 11 (2012—2013)

Сезон 12 (2013—2014)

Сезон 13 (2014—2015)

Сезон 14 (2015—2016)

Сезон 15 (2016—2017)

Сезон 16 (2017—2018)

Сезон 17 (2018—2019)

Сезон 18 (2019—2020)

Сезон 19 (2020—2021)

Сезон 20 (2021—2022)

Сезон 21 (2022—2023)

См. также 
 Список персонажей сериала «Гриффины»

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Официальный сайт мультсериала
 Список серий на Family Guy Wiki

Гриффины
Гриффины